Dunedin pode referir-se a:

Localidades 
Dunedin

 Dunedin (Flórida)
 Dunedin (Virgínia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos